Ву́лиця Лондонська — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 вулиця Лондонська — вулиця в місті Ізюм.
 вулиця Лондонська — вулиця в місті Київ.